Dyskinesie bezeichnet eine Störung eines Bewegungsablaufs. Man unterscheidet nach betroffenem Organ bzw. Ursache folgende Formen:

 Dyskinesia uterina: Anomalien der Wehen, siehe Wehenschwäche
 Biliäre Dyskinesie: Fehlfunktion der Gallenwege
 Dyskinesia intermittens angiosclerotica (Dysbasie) bzw. Abasie, Formen von Gehstörungen, siehe Determann-Syndrom
 als Nebenwirkungen einer Therapie mit Neuroleptika:
 initiale Dyskinesie (Frühdyskinesie), meist in Form von Tremor, schmerzhaften Zungen-, Schlund- und Blickkrämpfen.
 tardive Dyskinesie, auch Spätdyskinesien genannt.
 Beim Herzen können verschiedene Erkrankungen dazu führen, dass Teile der Herzwand verzögert beginnen, sich zu bewegen, siehe Echokardiografie.
 Primäre Ciliäre Dyskinesie, eine Bewegungsstörung der Flimmerepithelzellen, siehe Kartagener-Syndrom

Pathophysiologie